BSW Weert (de l'acrònim en anglès Basketball Stars Weert), club de basquetbol de la ciutat de Weert (Països Baixos)
 Brettspielwelt, portal d'Internet en alemany per a jocs de taula online
 Rosca Whitworth (del seu nom en anglès British Standard Whitworth), primera forma de rosca utilitzada com a estàndard
 bsw també és el codi ISO 639-3 del baiso, llengua parlada a Etiòpia